Aïn Beida se poate referi la:

Algerie
 Aïn Béïda (Oum El Bouaghi), o comună din provincia Oum El Bouaghi, Algeria
 Aïn Beida (Ouargla), o comună din provincia Ouargla, Algeria
 Aïn Beïda, Bouira, o comună din provincia Bouira, Algeria
 Aïn Beïda, Aïn Témouchent, o comună din provincia Aïn Témouchent, Algeria
 Aïn Beïda, Oran, o comună din provincia Oran, Algeria

Maroc
 Ain Beida, Ouzan, o comună din provincia Ouzan, Maroc
 Ain Beida, Chefchaouen, o comună din provincia Chefchaouen, Maroc